Stentor ou STENTOR peut désigner :
 Stentor, un personnage de la mythologie grecque ;
 STENTOR, acronyme désignant un satellite de télécommunications français.

Zoologie 
 Stentor, un genre de ciliés de la famille des Stentoridae ;
 Stentor, un synonyme plus récent de Alouatta, choisi par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire en 1812 pour décrire les singes hurleurs.

Voir aussi 
 (2146) Stentor, un astéroïde troyen de Jupiter
 Les Stentors, un groupe de chanteurs d'opéra
 Alliance Stentor, une ancienne alliance des principales entreprises de télécommunications du Canada, plus particulièrement de ses entreprises de services locaux titulaires